Santaclarense – abitanti di Santa Clara d'Oeste
Santaclarense – abitanti di Santa Clara do Sul